

Musica 
 4x4 – album dei Gemelli Diversi del 2000
 4x4 – brano di Miley Cyrus tratto dall'album Bangerz del 2013

Altro 
 4x4 – trazione integrale